Le Grand Prix moto des Amériques 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2018.

Cette  du Grand Prix moto des Amériques s'est déroulée du 20 au  sur le Circuit des Amériques.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2018
Sport au Texas en 2018
Sport en avril 2018
Sport aux États-Unis en avril 2018
Amer